Гросгерунгс () — город  в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Цветль.  . Официальный код  —  32508.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Максимилиан Игельсбёк (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 17 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 Зелёные занимают 3 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Австрии